Aichi D3A  – bombardiere giapponese
 Peugeot D3A  – furgone della Peugeot